Карлоне () — італійське прізвище.

Відомі носії 

 Джованні Карлоне (1584—1631) — художник зламу 16-17 ст., дід художника Джованні Андреа Карлоне
 Таддео Карлоне (1543—1615) — італійський архітектор і скульптор, батько художника Джованні Баттіста Карлоне
 Джованні Баттіста Карлоне (1603—1684) — італійський художник 17 ст.
 Джованні Андреа Карлоне (1639—1697) — італійський художник 17 ст. з італійської Швейцарії.

Див. також 

 Кастільйоне 
 Креспі (значення)
 Прокаччіні (значення)
 Тореллі 

 
Італійські прізвища
Багатозначні терміни